Ясеноваць — громада у Сисацько-Мославинській жупанії Хорватії.
 Ясеноваць — система таборів смерті на території Незалежної держави Хорватія.
 Ясеноваць — монастир Сербської православної церкви у Західній Славонії на території сучасної Хорватії.
 Ясеноваць — населений пункт у Хорватії, в Осієцько-Баранській жупанії